Walford kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Walford, Letton and Newton, civil parish i Herefordshire, England, 
 Walford, Ross-on-Wye, ort i Herefordshire, England,

USA 

 Walford, Iowa, ort, Benton County, 

Robotskapade USAförgreningar